Joël Kermarrec (1939-2022), peintre belge ;
 Anne-Marie Kermarrec (1970-) chercheuse en informatique française ;
 Aurélien Kermarrec (1975-), joueur français de scrabble.